Williard ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Williard (1832–1923), deutscher Architekt, Baurat und Vorstand des katholischen Erzbischöflichen Bauamts in Karlsruhe
 Hans Anton Williard (1832–1867), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler, Zeichner und Lithograf
 Johann Anton Williard (1807–1898), deutscher Zeichner und Lithograf